Спортисти из Јерменије су први пут учествовали на Летњим олимпијским игара 1952. у Хелсинкију Финска у оквиру репрезентације Совјетског Савеза.

Након распада Совјетског Савеза 1991. Јерменија са још са једанаест бивших република учествује на Летњим олимпијским играма 1992. у Барселони, Шпанија, као Здружени тим (EUN) под олимпијском заставом.

Две године касније, Јерменија се такмичи по први пут као независна држава на Зимским олимпијским играма 1994., одржаним у Лилехамеру, Норвешка. После тога Јерменија учествује на свим Летњим и Зимским олимпијским играма.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Јерменије по спортовима на ЛОИ 

Разлика у горње две табеле у броју учесника (21), мушкараца (21) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова рачунат само једном

Медаље по спортовима на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Јерменије по спортовима и освојеним медаљама на ЗОИ 

Разлика у горње две табеле у броју учесника (2), код мушкараца (1) и жена (1), настала је у овој табели, јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Марија Красилцева, 16 година и 85 дана Нагано 1998. уметничко клизање
 Најстарији учесник: Hrachya Petikyan, 40 година и 245 дана Сиднеј 2000. стрељаштво
 Највише медаља: 1 девет спортиста (сви освајачи медаља)
 Прва медаља: Армен Назарјан 20. јул (1996)
 Прво злато: Армен Назарјан 20. јул (1996)
 Најбољи пласман на ЛОИ: 45 (1996)
 Најбољи пласман на ЗОИ: —

Спољашње везе 
 
 Резултати Јерменије